Gemäldegalerie es una palabra alemana que significa "galería de pinturas", esto es, "pinacoteca". Las dos más destacadas son:
 Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde.
 Gemäldegalerie de Berlín